Il campionato di Eccellenza Molise 2011-2012 vede al via 16 squadre di cui 9 della Provincia di Campobasso, 4 della Provincia di Isernia, 2 della Provincia di Foggia ed una squadra campana della Provincia di Caserta.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 Termoli promosso in Serie D 2012-2013.
 Roseto e, dopo i play-out, Virtus Bojano e Biferno retrocessi in Promozione Molise 2012-2013.

Note

Molise